Филипп Иванович Кашников — советский государственный хозяйственный  и партийный деятель.

Биография 
Родился в 1904 году в селе Локоть. Член ВКП(б) с 1930 года.

С 1940 года — на хозяйственной, общественной и партийной работе. 
В 1940—1963 гг. : 
 заместитель народного комиссара заготовок, 
 3-й секретарь ЦК КП(б) Молдавии, член Бюро ЦК ВКП(б) по Молдавии, 
 секретарь ЦК КП(б) Молдавии, 
 2-й секретарь Бурят-Монгольского областного комитета ВКП(б) — КПСС, 
 инспектор ЦК КПСС, 
 2-й секретарь ЦК КП Латвии, 
 директор Всесоюзного сельскохозяйственного института заочного образования, председатель Совета по присуждению учёных степеней Всесоюзного сельскохозяйственного института заочного образования

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов.

Умер в 1971 году в Москве.

Ссылки 
 Кашников 
 Кашников 

Секретари ЦК КП Молдавии
Вторые секретари Бурятского обкома КПСС
Вторые секретари ЦК КП Латвии
Заместители министров СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Члены Бюро ЦК КП Молдавии
инспекторы ЦК КПСС
Делегаты XX съезда КПСС